

Musica
Different – album del 1989 di Thomas Anders
Different – album del 2002 di Kate Ryan
Different – album del 2010 di Michael Bormann
Different – singolo del 2012 di Robbie Williams
Different – Singolo degli Egypt Central del 2005

Televisione
Different – film TV del 1999 diretto da Paul Wendkos